Las Chacras bezeichnet folgende Orte:

Las Chacras (Buenos Aires) im Partido Lobos, Provinz Buenos Aires, Argentinien
Las Chacras (La Paz) im Departamento San Javier, Provinz Córdoba, Argentinien
Las Chacras (Villa de las Rosas), im Departamento San Javier, Provinz Córdoba, Argentinien
Las Chacras (La Capital) in der Provinz San Luis, Argentinien
Las Chacras (San Martín) in der Provinz San Luis, Argentinien